Senlis – comune francese del dipartimento dell'Oise, nella regione della Piccardia
 Senlis – comune francese del dipartimento del Passo di Calais, nella regione del Nord-Passo di Calais